Kranenmortel (buurtschap), een voormalige buurtschap in de gemeente Deurne
 Kranenmortel (bedrijventerrein), een bedrijventerrein in de gemeente Deurne
 De Kranenmortel, een sportpark in de gemeente Deurne